L'Union des forces démocratiques (en bulgare Съюз на демократичните сили, Cдc) est un parti politique bulgare, membre associé du Parti populaire européen.
 L'Union des forces démocratiques est un parti politique français.
L'Union des forces démocratiques est un parti politique malien.
L'Union des forces démocratiques (Mauritanie)
L'Union des forces démocratiques de Guinée
L'Union des forces démocratiques (Congo), parti politique de la République du Congo